Natzschung ist der Name:

 eines Dorfes im böhmischen Erzgebirge; siehe: Načetín (Kalek) (Natschung)
 der gegenüberliegenden Streusiedlungen Obernatzschung und Niedernatzschung in Sachsen, siehe Marienberg (gehörig zu Rübenau)
 eines Nebenflusses der Flöha, der die Grenze zwischen Sachsen und Tschechien bildet; siehe Natzschung (Fluss)